Le stade de l'Au est un stade situé sur la commune de Saint-Louis (Haut-Rhin).

Stade de football dans le Grand Est
Stade portant le nom d'un lieu
Équipement sportif dans le Haut-Rhin
Architecture dans le Haut-Rhin
Saint-Louis (Haut-Rhin)